Miguel de Cervantes – pisarz hiszpański okresu Renesansu
 Ignacio Cervantes – kubański pianista i kompozytor
 Cervantes (mi Arae) – gwiazda wokół której krążą cztery planety
 Cervantes – miasto w Australii
 Cervantes – gmina w Hiszpanii
 Cervantes – miasto w tej gminie